Detta är en lista över sjöar i Varbergs kommun ofta baserad på sjöns utloppskoordinat. Om någon sjö saknas, kontrollera grannkommunens lista eller kategorin Insjöar i Varbergs kommun.

Lista

Varbergs kommun
 Lista